Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos médicos psiquiatras do Brasil.

Fundada em 1966, é uma entidade de referência da psiquiatria no país e implementa atividades que contemplam, dentre outras ações, a defesa do exercício profissional e o compromisso com a atualização profissional dos psiquiatras. Publica também  a Revista Brasileira de Psiquiatria, indexada ao Index Medicus®/MEDLINE® e ao Science Citation Index do Institute for Scientific Information (ISI).

Existem atualmente 54 grupos federados à ABP. São departamentos, associações, centro de estudos, fundações e entidades ligadas à psiquiatria em todos os estados brasileiros.

Ver também 

 Lista de sociedades científicas associadas da SBPC

Ligações externas
 Página da Associação Brasileira de Psiquiatria

Associações médicas do Brasil
Psiquiatria
Academias e sociedades científicas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)